Apopterygion är ett släkte av fiskar. Apopterygion ingår i familjen Tripterygiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Apopterygion